Contemporâneos é o décimo primeiro álbum solo do cantor e compositor Dori Caymmi, lançado em 2003. Há duas capas deste CD.

Faixas
O álbum tem doze faixas, algumas delas com a participação de importantes intérpretes da música popular brasileira:
 Coisas Do Mundo, Minha Nega 
 Januária (participação de Caetano Veloso)
 Sampa (participação de Chico Buarque) 
 Ponta De Areia (participação de Danilo Caymmi) 
 Lembra De Mim (participação de Nana Caymmi)
 Choro Bandido (participação de Edu Lobo)  
 Viola Enluarada  
 Essa Mulher  
 Bala Com Bala  
 Cão Sem Dono  
 Procissão  
 Flor Das Estradas (participação de Renato Braz)

Álbuns de Dori Caymmi
Álbuns de 2002